Hanyūda ist der Familienname folgender Personen:
 Arata Hanyūda, Mitglied der Band The Black Mages
 Yuzuru Hanyūda (* 1976), japanischer Skeletonfahrer